L'edizione 1981-1982 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Beşiktaş Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Selçuk Yula (Fenerbahçe Istanbul), con 15 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Beşiktaş Campione di Turchia 1981-1982.
 Beşiktaş ammesso alla Coppa dei Campioni 1982-1983.
 Trabzonspor ammesso alla Coppa UEFA 1982-1983.
 Eskişehirspor, Göztepe Izmir e Diyarbakırspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1981
Calcio nel 1982
Campionato turco di calcio